Estação Sevilla (Metrô da Cidade do México) — estação de Metrô da Cidade do México, México
 Estação Sevilla (Metro de Madrid) — estação de Metro de Madrid, Espanha

Sevilla